Magomed Magomedovič Kurbanalijev (* 6. srpna 1992) je ruský zápasník–volnostylař bežtské národnosti.

Sportovní kariéra 
Je rodákem z dagestánské horské obce Bežta v okresu Cunta. Zápasení se věnoval od útlého dětství pod vedením Zapira Radžabova. Ve 14 letech ho otec Magomed poslal na sportovní školu Šamila Umachanova do Chasavjurtu, kde se specializoval na volný styl pod vedením Šamila Rašidova. Vrcholově se připravuje v Moskvě v armádním tréninkovém středisku CSKA pod vedením Anatolije Margijeva. V ruské volnostylařské reprezentaci se pohyboval od roku 2013 ve váze do 65 kg. V roce 2016 prohrál nominaci na olympijské hry v Riu se Soslanem Ramonovem. Od roku 2017 střídá neolympijskou váhu do 70 kg s olympijskou vahou do 74 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky Magomeda Kurbanalijeva na uni-leipzig.de

Ruští volnostylaři
Dagestánští volnostylaři
Narození 6. srpna
Narození v roce 1992
Narození v Dagestánu
Žijící lidé
Muži